Weißblau steht für
 Weißblaue Belgier, belgische Rinderrasse
 Weißblaue Geschichten, TV-Serie
 Weißblaue Turnschuhe, TV-Krimi
Siehe auch:
Die Weißblaue Drehorgel
 Schwaben weissblau – hurra und helau
 SV Weißblau-Allianz München
 Blau-weisse Hefte